Паниониос:

 «Паниониос» — греческий баскетбольный клуб из города Неа Смирна.
 «Паниониос» — греческий футбольный клуб, базирующийся в афинском пригороде Неа Смирна.